Der Kanton Luzy ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Château-Chinon (Ville) im Département Nièvre und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Luzy. Vertreterin im Generalrat ist seit 2011 Jocelyne Guérin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Luzy die zwölf Gemeinden Avrée, Chiddes, Fléty, Lanty, Larochemillay, Luzy, Millay, Poil, Rémilly, Savigny-Poil-Fol, Sémelay und Tazilly. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 331,65 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5813.

Luzy